Зобнин — фамилия; имеет женскую форму Зобнина.

 Известные носители 
 Зобнин, Алексей Юрьевич (род. 1999) — российский боксёр, мастер спорта России, двукратный призёр чемпионата России (2020, 2021).
 Зобнин, Болеслав Александрович (1927—1978) — советский инженер-кораблестроитель, лауреат Ленинской премии.
 Зобнин, Роман Сергеевич (род. 1994) — российский футболист.
 Зобнин, Юрий Владимирович (1966—2016) — российский филолог, литературовед, педагог, исследователь литературы Серебряного века.